Enrique de Borbón-Parma (Rorschach, 13 de junio de 1873 - Lucca, 16 de noviembre de 1939), fue el segundo hijo, y primer varón, que sobrevivió del matrimonio del duque Roberto I de Parma y su primera esposa, la princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias. Para los realistas legitimistas fue Enrique I de Parma.

Fue declarado incapacitado mental y desde 1907, año en que murió su padre, su hermano Elías tomó el papel de cabeza de familia y como vicario llevó la casa, aunque Enrique continuó siendo considerado por los monárquicos como el heredero legítimo. Enrique murió soltero y sin descendencia y le sucedió como duque de Parma, pretendiente al trono por su hermano José después de su muerte.

Ancestros

Duques de Parma
Nacidos en el cantón de San Galo
Fallecidos en Lucca